Among Friends – film
 Among Friends – album Arta Peppera